Otra vuelta de tuerca puede referirse a:

 The Turn of the Screw, novela de Henry James publicada en 1898 y traducida al español como Otra vuelta de tuerca.
 Otra vuelta de tuerca, ópera de Benjamin Britten y Myfanwy Piper estrenada en 1954.
 Otra vuelta de tuerca, película de terror de Eloy de la Iglesia estrenada en 1985.
 Otra vuelta de tuerca, cuarto álbum de la banda musical española de rapcore Habeas Corpus lanzado en 2002.
 Otra vuelta de tuerka, programa de televisión presentado por Pablo Iglesias Turrión.